Bennon est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Bennon est un prénom masculin peu usité aujourd'hui. Son équivalent en allemand est Benno.

Saints chrétiens
 Bennon de Meissen (°1010 - †1106), évêque de Meissen, originaire de Hildesheim, évangélisa les Slaves ; fêté le 16 juin. 
 Bennon de Metz (? - †940), chanoine de Strasbourg puis évêque de Metz, se retira dans la solitude de Notre-Dame des Ermites (aujourd'hui Einsiedeln en Suisse) ; fêté le 3 août.

Autres personnalités portant ce prénom
 Bennon ou Benno, auteur du , cardinal de Clément III.

Églises
Église Saint-Bennon à Munich

Références